Champions Hockey League 2016/2017 var den tredje säsongen av Champions Hockey League och spelades mellan 16 augusti 2016 och 7 februari 2017.

Frölunda besegrade Sparta Prag i finalen och vann sin andra raka titel.

Gruppspel"Group Stage - Champions Hockey League".  Läst 9 september 2016. 

Gruppspelet inleddes 16 augusti 2016 och avslutades 11 september 2016. De två bästa i varje grupp avancerade vidare till slutspelet.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Grupp M

Grupp N

Grupp O

Grupp P

Slutspel"Playoffs - Champions Hockey League".  Läst 9 september 2016.  
Slutspelet lottades 12 september 2016.

Sextondelsfinaler 
Sextondelsfinalerna avgjordes i dubbelmöten som spelades 4 oktober och 11 oktober 2016.

Åttondelsfinaler 
Åttondelsfinalerna avgjordes i dubbelmöten som spelades 1 november och 8/9 november 2016.

Kvartsfinaler 
Kvartsfinalerna avgjordes i dubbelmöten som spelades 6/7 december och 13 december 2016.

Semifinaler 
Semifinalerna avgjordes i dubbelmöten som spelades 10 januari och 17 januari 2017.

Final 
Finalen avgjordes i en match som spelades 7 februari 2017.

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

2016 i Europa
2017 i Europa
2016/2017
Ishockeysäsongen 2016/2017